Der wunde Punkt ist der Titel mehrerer Werke:
Eine Schrift von Emmi Lewald aus dem Jahr 1914
Eine Kurzgeschichte von Alfred Elton van Vogt aus dem Jahr 1948 (The Rull)
Ein Buch von Wayne Dyer aus dem Jahr 1976 (Your Erroneous Zones). Siehe Wayne DyerWerke (Auswahl)
Ein Film der Mankells Wallander Serie aus dem Jahr 2006 (Den svaga punkten)
Ein Roman von Mark Haddon aus dem Jahr 2006 (A Spot of Bother). Siehe Mark Haddon#Der wunde Punkt